John Munch é uma personagem fictícia das séries americanas Homicide: Life on the Street e Law & Order: Special Victims Unit. Ele é interpretado por Richard Belzer.

Ligações externas 
 

Personagens de Law & Order: Special Victims Unit
Personagens fictícios introduzidos em 1993
Personagens fictícios baseados em pessoas reais